Aspenäs kan syfta på

 Aspenäs, Lerums kommun , villaområde i nordvästra Lerum
 Aspenäs herrgård, Lerums kommun
 Aspenäs kyrka, Lerums församling
 Aspenäs, Östergötland, gods i Malexander, Boxholms kommuun
 Aspenäsätten, medeltida frälseätt
Aspenäs, Ängelholms kommun, ort i Ängelholms kommun

Se även 
 Aspenäsätten
 Aspnäs